Театральный мост — названия мостов.

 Театральный мост — мост через реку Уводь в Иванове.
 Театральный мост — мост через канал Грибоедова в Санкт-Петербурге.
 Театральный мост () — путепровод над железнодорожными путями в Познани, Польша.
 Театральный пешеходный мост — одно из названий Львиного моста через канал Грибоедова в Санкт-Петербурге.